Бархат:
 Бархат — вид ткани с ворсом.
 Бархат (бархот, бархоут) — большая барка, малая беляна, сплавное судно по рекам Каме и Лузе.
  — род деревьев семейства рутовых, произрастающий на Дальнем Востоке
 Бархат амурский
 Чёрный бархат — способ проверки остроты лезвий бритвенного прибора.

Примечания